Багневский — фамилия польского происхождения.
  — польский дворянский род.
 Багневский, Адам (Bagniewski Adam; ?) — финансовый деятель Польского царства и публицист (1850-е годы).

Примечания